Dieser Artikel ist eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der U-17-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2008.

Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Dänemark

Kanada

Kolumbien

Neuseeland

Gruppe B

Costa Rica

Deutschland

Ghana

Nordkorea

Gruppe C

Frankreich

Japan

Paraguay

USA

Gruppe D

Brasilien

England

Nigeria

Südkorea 

Kader
Kaderliste